Бе́лая гора́:

 Белая гора — одна из наиболее высоких вершин Весёлых гор (близ Нижнего Тагила).
 Белая гора — наивысшая точка Тулвинской возвышенности (в Пермском крае).
 Белая гора — гора у реки Суры в Сурском районе Ульяновской области.
 Белая гора — наивысшая точка Колвицких тундр в Мурманской области.
 Белая гора — гора в Белгороде, давшая ему название.
 Белая гора — небольшая возвышенность в Чехии.

См. также 
 Белая Гора — список населённых пунктов
 Белые горы
 Била гора — название ряда холмов и других объектов в Чехии
 Белая скала (значения)